Хваловице могу бити:

 Хваловице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Хваловице (Прахатице), насељено мјесто у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република